Geografia:
 Monmouth (Gal·les)
 Monmouth (Illinois)
 Monmouth (Iowa)
 Monmouth (Maine)
 Monmouth (Oregon)
 Monmouth Beach, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Monmouth Junction, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Port Monmouth, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Miscel·lània:
 Batalla de Monmouth, batalla de la Guerra de la Independència dels Estats Units del 1778.
 Geoffrey de Monmouth (c. 1100 - c. 1155), clergue i historiador britànic.